Niemcy:
 Hunte – rzeka

Osoby:
 Julian Hunte – polityk i dyplomata
 Heather Hunte – brytyjska sprinterka